Mitilíni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mytilene, regionhuvudort, Nordegeiska öarna, Nomós Lésvou, 
 Nomós Lésvou, prefektur, Nordegeiska öarna, 
 Lesbos (ö i Grekland), Nordegeiska öarna, Nomós Lésvou, 

Robotskapade Greklandförgreningar